Pellegrin kan syfta på

Carlos Eduardo Pellegrín Barrera, chilensk biskop.
Daniel Pellegrin, fransk tjurfäktare. 
François Pellegrin, fransk botaniker och taxonom.
Guilhem Pellegrin, fransk skådespelare. 
Harry G. Pellegrin, amerikansk musiker.
Jacques Pellegrin, fransk konstnär.
Jacques Pellegrin, fransk zoolog.
Marcel Pellegrin, fransk fotbollsspelare. 
Margarita Pellegrin, tysk konstnär.
Mattia Pellegrin, italiensk längdskidåkare. 
Nicole Pellegrin, fransk historiker och antropolog. 
Paolo Pellegrin, italiensk fotograf.
Raymond Pellegrin, fransk skådespelare.
Simon-Joseph Pellegrin, fransk diktare.